Artykuł zawiera listę wszystkich wyemitowanych odcinków programu Usterka.

Seria pierwsza (jesień 2002)

Seria druga (jesień 2003)

Seria trzecia (wiosna 2004)

Seria czwarta (jesień 2013)

Seria piąta (wiosna 2014)

Seria szósta (jesień 2014)

Seria siódma (wiosna 2015)

Seria ósma (jesień 2015)

Seria dziewiąta (zima–wiosna 2016)

Seria dziesiąta (jesień 2016)

Seria jedenasta (wiosna 2017)

Seria dwunasta (jesień 2017)

Seria trzynasta (jesień 2018)

Seria czternasta (wiosna 2019)

Seria piętnasta (jesień 2019)

Seria szesnasta (wiosna 2020, jesień 2020)

Uwagi

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki programu w serwisie Player.pl

Listy odcinków programów telewizyjnych